A CRH rövidítés az alábbi dolgokat jelentheti:
China Railway High-speed: a kínai nagysebességű vasúthálózatot üzemeltető állami vállalat;
Kortikotropinfelszabadító hormon: hipotalamusz peptidhormonja